Серге́й Влади́мирович Попо́в:
 Попов, Сергей Владимирович (1930—1996) — советский и российский гидрограф, географ, историк-исследователь, специалист по полярной топонимии, писатель.
 Попов, Сергей Владимирович (род. 1960) — советский и российский баскетболист.
 Попов, Сергей Владимирович (род. 1963) — командующий войсками командования ПВО и ПРО, генерал-майор. Примечания